Aleksander Kostka-Napierski
 Napierski (ballada)
 Napierski (nazwisko)